Панглао (Panglao):
 Панглао — остров Филиппинского архипелага
 Панглао — муниципалитет на одноимённом острове